Баван () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Баван () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос